Ariza – comune dell'Aragona
 Monreal de Ariza – comune dell'Aragona
 Alconchel de Ariza – comune dell'Aragona
 Embid de Ariza – comune dell'Aragona
 Pozuel de Ariza – comune dell'Aragona

Ariza è anche il nome di:
 Trevor Ariza – cestista statunitense
 Ariza Makukula – calciatore portoghese